Potamia ist der Name zahlreicher griechischer Ortschaften, darunter

 eine ehemalige griechische Gemeinde in Mittelgriechenland, heute Bezirk der Gemeinde Karpenisi
 eine ehemalige griechischen Gemeinde in Thessalien, heute Bezirk der Gemeinde Elassona
 ein Dorf auf der griechischen Insel Thasos, siehe Potamia (Thasos)
 ein Dorf in der griechischen Gemeinde Agia, siehe Potamia (Agia)
 ein Dorf im zyprischen Bezirk Nikosia, siehe Potamia (Zypern)
 in der antiken Geographie:
 ein Gebiet im Südwesten von Paphlagonien, siehe Potamia (Paphlagonien)
 ein Gebiet in Isaurien, siehe Potamia (Isaurien)